Avengers lub The Avengers może odnosić się do:
 Avengers – grupa superbohaterów z komiksów Marvela stworzonego przez Stana Lee i Jacka Kirby’ego
 Avengers – film z 2012 roku na podstawie komiksów, należący do Filmowego Uniwersum Marvela
 Avengers: Czas Ultrona (oryg. Avengers: Age of Ultron) – film z 2015 roku na podstawie komiksów, należący do Filmowego Uniwersum Marvela
 Avengers: Wojna bez granic (oryg. Avengers: Infinity War) – film z 2018 roku na podstawie komiksów, należący do Filmowego Uniwersum Marvela
 Avengers: Koniec gry (oryg. Avengers: Endgame) – film z 2019 roku na podstawie komiksów, należący do Filmowego Uniwersum Marvela
 Avengers (oryg. The Avengers: United They Stand) – serial animowany z 1999 roku na podstawie komiksów
 Avengers: Potęga i moc (oryg. The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes) – serial animowany z 2010 roku na podstawie komiksów
 Avengers: Zjednoczeni (oryg. Marvel’s Avengers Assemble) – serial animowany z 2013 roku na podstawie komiksów
 Marvel Disk Wars: The Avengers – serial anime z 2014 roku na podstawie komiksów
 Marvel Future Avengers – serial anime z 2017 roku na podstawie komiksów

 Avengers – amerykański zespół muzyczny wykonujący punk rock

 Avengers – gra komputerowa z 1987

 Rewolwer i melonik (ang. The Avengers) – brytyjski serial telewizyjny z lat 60.
 Rewolwer i melonik (ang. The Avengers) – amerykański film z 1998 będący adaptacją serialu